

Geografia

Belgio 
 Court-Saint-Étienne – comune nella provincia del Brabante Vallone (Vallonia)

Italia 
 Court de Bard – montagna nelle Alpi Pennine (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Court – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Musica 
 Court – gruppo musicale italiano

Persone 
 Giusto Le Court (1627-1679) – scultore belga
 Antoine Court de Gébelin (1724/1728-1784) – letterato ed esoterista francese
 Hazel Court (1926-2008) – attrice britannica
 Margaret Smith Court (1942) – tennista australiana
 Tom Court (1980) – rugbista australiano naturalizzato irlandese
 Yoann Court (1990) – calciatore francese

Storia 
 Batteria La Court – fortificazione costruita sul pianoro del Moncenisio
 Schneider Court 105 mm M Mle 1909 – cannone/obice da montagna francese impiegato durante le due guerre mondiali

Altro 
 Court – film del 2014 diretto da Chaitanya Tamhane
 Liam Court – personaggio della serie televisiva 90210 (2008-2013)

Pagine correlate 
 McCourt – pagina di disambiguazione